Gargur kan syfta på följande platser:

Iran 

 Gargūr, ort, Bushehr,

Malta 

 Ħal Għargħur, ort och kommun, 

Robotskapade Iranförgreningar